Дайнова  — топоним в Белоруссии:

 Дайнова — деревня, Беняконский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область.
 Дайнова — деревня, Бастунский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область.
 Дайнова — деревня, Гераненский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область.
 Дайнова — хутор, Гудогайский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область.
 Дайнова — деревня, Ивенецкий сельсовет, Воложинский район, Минская область.
 Дайнова — деревня, Новоселковский сельсовет, Пуховичский район, Минская область.

См. также 
 Дайнова Большая — деревня в Воложинском районе Минской области